Daniel Brody ist der Name folgender Personen:

* Daniel Brody (Verleger) (1883–1969), ungarischer Verleger
 Daniel Brody (Schauspieler) (Dan Brody; * 1975), US-amerikanischer Schauspieler